Kazimierz Kamiński (1865–1928) – aktor, reżyser
 Kazimierz Ansgary Kamiński (1877–1967) – przedsiębiorca, filantrop
 Kazimierz Kamiński ps. „Luboń” – kapral 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 17 maja 1922 pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Kazimierz Kamiński (ur. 1882) – majster piekarski, działacz niepodległościowy, 4 listopada 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Kamiński (1898–1919) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 19 grudnia 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Franciszek Kamiński (ur. 1900) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Kamiński (1900–1964) – inżynier

Uwagi

Przypisy